Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17 van 1991 was het kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 1991. Op het toernooi werd gewerkt via een knock-outsysteem, waarbij de twee landen steeds een uit- en thuiswedstrijd tegen elkaar spelen. De drie winnaars mogen deelnemen aan het wereldkampioenschap voetbal dat gespeeld wordt in Italië.

Gekwalificeerde landen
De landen die zich voor het wereldkampioenschap gekwalificeerd hebben zijn:

Wedstrijden

Eerste ronde

Togo kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Tweede ronde

Congo kwalificeert zich voor de derde ronde.

Mauritanië kwalificeert zich voor de derde ronde.

Egypte kwalificeert zich voor de derde ronde op basis van uitdoelpuntregel.

Zambia kwalificeert zich voor de derde ronde.

Soedan kwalificeert zich voor de derde ronde.

Guinee kwalificeert zich voor de derde ronde.

Ghana kwalificeert zich voor de derde ronde op basis van het uitdoelpuntregel.

Ghana kwalificeert zich voor de derde ronde.

Ivoorkust kwalificeert zich voor de derde ronde.

Kameroen kwalificeert zich voor de derde ronde.

Gabon kwalificeert zich voor de derde ronde.

Marokko kwalificeert zich voor de derde ronde.

Derde ronde

Gabon kwalificeert zich voor de vierde ronde.

Soedan kwalificeert zich voor de vierde ronde.

Ghana kwalificeert zich voor de vierde ronde.

Congo kwalificeert zich voor de vierde ronde.

Egypte kwalificeert zich voor de vierde ronde.

Marokko kwalificeert zich voor de vierde ronde.

Vierde ronde

Congo kwalificeert zich voor het hoofdtoernooi.

Soedan kwalificeert zich voor het hoofdtoernooi.

Ghana kwalificeert zich voor het hoofdtoernooi.

Externe link
CAF – online
RSSSF

Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17
Voetbal in 1991